UNC5B () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 10-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 945 амінокислот, а молекулярна маса — 103 638.

Кодований геном білок за функціями належить до рецепторів, білків розвитку, фосфопротеїнів, ліпопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як апоптоз, ангіогенез, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 10

Некатегоризовані білки